Downtown Disney est un type de zone commerciale, inspiré des centres-villes piétons européens, pour servir de lieux de divertissements et d'achats aux visiteurs des parcs.

Downtown Disney à Disneyland Resort en Californie
Downtown Disney à Walt Disney World Resort en Floride

Ce type a été réutilisé dans d'autres domaines Disney :

en France à Disneyland Paris pour le Disney Village.
au Japon à Tokyo Disney Resort, la zone est sur plusieurs étages, c'est Ikspiari
en Chine à Hong Kong Disneyland Resort pour Disneytown

Universal a utilisé le même type de zone pour ses CityWalk.